Podhum je naseljeno mjesto u gradu Livnu, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH. Iznad sela prema sjeveru nalazi se brdo Tribanj (Tribaustcza). Po predaji od Kačić - Miošić je mađarski knez Bergeljić pobjegao iz Osijeka na ovo područje. To se dogodilo 1235. ili 1241.g. pred tatarskih hordama. Kada je došao u Livanjsko polje, na današnjem brdu Tribanj sagradio je grad Hum. Budući se selo nalazilo (is)pod Hum-a dobilo je naziv Podhum.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Bisera Alikadić, pjesnikinja

Obrazovanje 

 OŠ Fra Lovro Karaula
 Crkva Svetog Ivana Krstitelja Podhum

Šport 

 NK Kamešnica Podhum

Izvori 

Naselja u Hercegbosanskoj županiji
Livno